Симметризация и антисимметризация тензора — это операции конструирования тензора того же типа с определённым видом симметрии. Для примера, симметризация тензора  — это симметричный тензор , а антисимметризация — антисимметричный тензор .

Операция симметризации:
 .
Суммирование ведётся по всем перестановкам  индексов, заключённых в круглые скобки. Аналогично определяется симметризация верхних индексов; симметризовать можно только по группе индексов одного типа. Операцию можно применять и к тензорному произведению нескольких тензоров (которое также является тензором). Примеры:
 .

Операция антисимметризации или альтернирования определяется так:
 .
Суммирование снова ведётся по всем перестановкам  индексов, но теперь заключённых в квадратные скобки и с учётом чётности перестановки . Примеры:
 ;
 .

Некоторые авторы предпочитают не писать множитель  в формулах для симметризации и антисимметризации. На это следует обращать внимание, поскольку другие формулы видоизменяются соответственно, что может внести путаницу.

Свойства симметризации и антисимметризации 
 Если  симметричен по  то симметризация по этим индексам совпадает с  а антисимметризация даёт нулевой тензор. Аналогично в случае антисимметричности  по некоторым индексам: антисимметризация совпадёт с , а симметризация даст нулевой тензор.
 Если  то   Здесь  — симметричное, а  — внешнее произведение векторных пространств.

Тензорное исчисление